Altwein ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Katrin Altwein (1960–2023), deutsche Künstlerin
 Dorothea Altwein, deutscher Mörderin
 Erich Altwein (1906–1990), hessischer Politiker (SPD)
 Fritz Altwein (1889–1967), deutscher Kommunist